Натали́ Рейта́но (; , , Пенсильвания, США) — американская , , комедиантка,  и тренер по аэробике.

Биография 
Натали Рейтано родилась 3 октября 1966 года в  (штат Пенсильвания, США), пригород Питтсбурга, в семье итальянского происхождения. У неё есть младший брат и сестра.

В 1984 году она окончила Католическую среднюю школу долины Мононгахилы в .

Карьера 
Она наиболее известна по роли Никки Франко в телесериале «». Позже она сняла видеоролики для DVD о первом сезоне сериала. До съёмок в сериале, Рейтано была инструктором по аэробике и ведущей телешоу «Hip Hop Body» на ESPN2. Она также была участницей музыкальной группы «Breeze».

В 2006 году она вела комедийный подкаст и веб-сайт под названием «Famous Shit Stories». В конце 2006 года снялась в фильме «Убийство», который был снят и написан Блейком Кэлхауном. Летом 2007 года она объединилась с Блейком Кэлхауном в фильме «PINK», премьера которого состоялась 4 сентября 2007 года на MySpace и YouTube.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Комики США
Тренеры по спортивной гимнастике США
Киноактрисы США